Виља де Ариста има више значења:

 Општина Виља де Ариста (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де Ариста (Виља де Ариста, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику